Веньцзу́н (, «культурний пращур») — храмове ім'я та титул імператорів Китаю.

Носії 
 Лі Ан — сімнадцятий імператор династії Тан (827–840)
 Туг-Темур — восьмий імператор династії Юань
 Веньцзун — третій імператор Південної Мін (1646—1647)
 Веньцзун — дев'ятий імператор династії Цін (1850—1861)

Храмові імена імператорів